Peter England (né le  à Birmingham) est un catcheur (lutteur professionnel) anglais. Il travaille actuellement à la World Wrestling Entertainment, dans la division SmackDown, sous le nom de Butch.

Carrière

Entraînement et débuts (2006–2011) 
England commence à s'entraîner pour devenir catcheur alors qu'il a que 12 ans. Il fait ses premiers combats en 2007 dans des petites fédérations des Midlands .

Revolution Pro Wrestling (2014;2016-2019) 
Lors de , il bat El Ligero, puis Morgan Webster pour remporter le RPW British Cruiserweight Championship. Lors de , il conserve son titre contre Morgan Webster. Le , il conserve son titre contre Sonjay Dutt. Lors de , il conserve son titre contre ACH. Lors de , il perd le titre contre Will Ospreay.

Lors de , un co-event entre la Revolution Pro Wrestling et la New Japan Pro Wrestling, il perd contre Yūji Nagata. Le lendemain, il perd contre Tomohiro Ishii. Le , il perd contre Yoshi-Hashi. Le , il perd contre Penta El Zero M. Le , il perd contre Ryan Smile. Le , il bat Eddie Dennis. 

Le , il bat El Phantasmo. Le , il bat Chris Brookes. Le , il bat Mark Davis.

Progress Wrestling (2014-2019) 
Lors de , il trahit son partenaire de longue date et frère Damian Dunne, s'alliant avec Trent Seven pour former "British Strong Style". Lors de , lui et Trent Seven battent The London Riots (James Davis et Rob Lynch) et remportent les Progress Tag Team Championship.

Lors de , il conserve le titre contre Zack Sabre, Jr.. Lors de , il conserve le titre contre Jimmy Havoc dans un No Disqualification Match. Lors de , il conserve le titre contre Mark Andrews. Lors de , ils conservent avec Trent Seven et Tyler Bate leur titres respectives contre Ringkampf (Axel Dieter Jr., Timothy Thatcher et WALTER). Le  lors de Chapter 48, il conserve le Progress Title en battant Mark Haskins et Mark Andrews dans un Three Way Match. Lors de Chapter 49 le , The British Strong Style bat David Starr  et William Eaven. Le , il conserve Progress World Championship en battant Jeff Cobb. Le  lors de Chapter 50, il bat Donovan Dijak. Le 1er juillet lors de Progress Cologne, il bat David Starr. Lors de Chapter 51 le , Pete Dunne, Trent Seven & Tyler Bate battent Chris Brookes, Kid Lykos & Travis Banks et remportent les Progress Tag Team Titles. Lors de Chapter 52 le , il bat Eddie Dennis. Lors de Chapter 53 le , il bat Jack Sexsmith. Lors de Chapter 54 le , Pete Dunne & Travis Banks battent Jimmy Havoc et Mark Haskins.  Lors de , il perd le PROGRESS World Championship, au profit de Travis Banks. 

Lors de , il fait équipe avec Tyler Bate et Trent Seven et ils battent Joseph Conners, James Drake et Zack Gibson. Lors de , il conserve le WWE United Kingdom Championship contre Jack Gallagher. Lors de , il conserve le titre contre Joseph Conners.

Le , il participe au tournoi Strong Style organisé par la PROGRESS, en battant Doug Williams au premier tour. Le  lors du deuxième tour, il perd par disqualification contre Zack Gibson et est éliminé du tournoi. Le  lors de Chapter 69, il perd un handicap match avec Tyler Bate contre Flash Morgan Webster, Jimmy Havoc et Mark Haskins. Le  lors de Chapter 72, il gagne avec Trent Seven et Tyler Bate contre Davey Vega, Josh Alexander & Mat Fitchett. Le  lors de Chapter 73 : Fourth Shades of Green, Seven et Dunne battent Bonesaw et Damien Corvin.

Le  lors de PROGRESS Chapter 74: Mid Week Matters, il remporte un Fatal-4 Way match en battant Chris Ridgeway, Eddie Dennis & Mark Haskins.

Le  lors de PROGRESS Coast to Coast Tour - Day 1, il bat Eddie Dennis. Le , il gagne avec Trent Seven contre Chris Brookes et John Gresham. Le , The British Strong Style bat Brody King, Eddie Kingston & Jimmy Havoc. Le , The British Strong Style bat Bandido, Flamita & Rey Horus. 

Le , il conserve le WWE United Kingdom Championship en battant Flash Morgan-Webster. 

Le , Trent Seven & Pete Dunne battent Ethan Page et Rickey Shane Page. Le  lors de Chapter 75, il perd avec Trent Seven contre WALTER & Doug Williams. Le 1er septembre, Bate, Seven et Dunne battent Ivan Kiev & Lucky Kid & Pete Bouncer.

Le  lors de Chapter 76, il bat Ilja Dragunov. Le  lors de Chapter 80 : Gods and Monsters, il bat Mark Andrews.

Le  lors de PROGRESS Chapter 82: Unboxing Live! 3 - A Dukla Prague Away Kit, il bat Tyler Bate.

Chikara (2014–2017) 
Le , lui, Trent Seven et Tyler Bate, présenté comme "House Strong Style", participent au , qui se déroule à Wolverhampton, en Angleterre. Lors du premier tour, ils battent House Whitewolf (A-Kid, Adam Chase et Zayas), lors des quarts de finale, ils battent House Throwbacks (Dasher Hatfield, Mark Angelosetti et Simon Grimm), Lors des demi-finale, ils battent House Rot (Frightmare, Hallowicked et Kobald) par forfait pour avancer en finale où ils battent House Sendai Girls (Cassandra Miyagi, Dash Chisako and Meiko Satomura) pour remporter le tournoi et devenir les .

Southside Wrestling Entertainment (2012–2019) 
Lors de , il bat Fénix. Lors de , il perd contre Cody Rhodes.

Circuit indépendant (2012-2019) 

Le  à DWW Invasion, il bat Josh Alexander et Psycho Mike et remporte le DWW Title de ce dernier. Le  lors d'un Live de DWW à Montreal, il bat Psycho Mike et Black Dynamite. Lors de DWW Raising Hell, il conserve de DWW Title en battant John Hennigan. Lors de RevPro Urprising 2017, il bat Eddie Dennis. Lors de DWW Carnage, il bat Austin Aries et conserve le DWW Title, plus tard il bat Austin Aries et James Ellsworth et conserve le DWW Title 

Lors de RevPro Live, il bat El Phantasmo. Lors de ReVPro Live, il bat Chris Brookes. 

Le , dans les locaux de l'APC Catch, une fédération française, il gagna un match triple menace contre A-Buck et Aigle Blanc, deux catcheurs français, après notamment deux Pedigree et un Tombstone Piledriver. Le  lors de DWW Icons, il affronte Marty Scurll mais le match se termine en no contest, Dunne conserve donc le DWW Title.

Le  lors de DWW Carnage 2019, il perd le DWW Championship contre Josh Alexander.

World Wrestling Entertainment (2016-...)

WWE United Kingdom Champion (2017-2019) 

Le , il a été révélé que Dunne serait l'un des 16 hommes en compétition dans un tournoi de deux nuits pour couronner le tout premier WWE United Kingdom Champion. Le 14 et , il bat Roy Johnson dans le premier tour, avançant aux quarts de finale et finalement les demi-finales où il a battu Sam Gradwell et Mark Andrews respectivement pour avancer à la finale, où il a perdu contre Tyler Bate. 

Lors de NXT Takeover: Chicago, il bat Tyler Bate et remporte le WWE United Kingdom Championship. Le  lors d'un Taping de NXT, lui et Wolfgang battent Tyler Bate et Trent Seven.Le  à NXT, il conserve son titre face à Wolfgang. Après le combat Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish l'attaquent Wolfgang et lui, il réussit à s'échapper puis il tente de revenir sur le ring faisant croire qu'il va aider Wolfgang, mais il récupère son titre seulement et repart.  Le  à RAW, sa musique retentit, puis arrive Kurt Angle pour annoncer qu'il sera l'adversaire du Champion Cruiserweight Enzo Amore qu'il bat grâce à son "Bitter End".  Le , en dark match de NXT Takeover: WarGames, il bat Johnny Gargano et conserve le WWE United Kingdom Championship. Le  en dark match de SmackDown Live, il fait équipe avec Mark Andrews et ils battent Trent Seven & Tyler Bate. Le  à NXT, il conserve son titre en battant Johnny Gargano. Le  à NXT, il perd avec Mark Andrews contre Trent Seven et Tyler Bate, après le match, il porte son Bitter End sur Andrews. 

Le  à NXT, il bat Roderick Strong et conserve son titre.

Le  à NXT, il bat Adam Cole par disqualification et conserve son titre, après le match, il est attaqué par The Undisputed Era mais est secouru par Roderick Strong. Le  à NXT, il s'allie à Roderick Strong afin de participer au Dusty Rhodes Tag Team Classic, ils passent le premier tour du tournoi en battant Danny Burch et Oney Lorcan. Le  à NXT, Roderick Strong et Pete Dunne passent les demi-finales du Dusty Rhodes Classic en battant SAniTy (Eric Young et Alexander Wolfe). Le  à NXT lors de la finale du Dusty Rhodes Classic, Pete Dunne et Roderick Strong affrontent The Authors of Pain au cours d'un match terminé en double disqualifications après une intervention de The Undisputed Era. William Regal annonce que les trois équipes s'affronteront lors de NXT Takeover: New Orleans pour les NXT Tag Team Championship. Le  à Wrestlemania Axxess, il bat Flash Morgan-Webster. Le  à NXT Takeover: New Orleans, il perd avec Roderick Strong contre Adam Cole et Kyle O'Reilly après avoir été trahi par Strong et ne remporte pas les NXT Tag Team Championship, ce match impliquait aussi The Authors of Pain (Akam et Rezar). Le  lors de Wrestlemania Axxess, il conserve son titre en battant Lio Rush, plus tard, il vient en aide à Trent Seven et Tyler Bate qui se faisaient attaquer par Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Le  à NXT, il bat Roderick Strong par disqualification, après le match, The Undisputed Era attaque Dunne jusqu'à ce qu'il soit secouru par Oney Lorcan et Danny Burch. Le  à NXT, Danny Burch, Oney Lorcan et Pete Dunne battent The Undisputed Era (Roderick Strong, Adam Cole et Kyle O'Reilly). Le  à NXT, il vient en aide à Dany Burch au cours de son match contre Roderick Strong et attaquera ce dernier après le match mais Dunne se fera attaquer par Kyle O'Reilly ce qui permettra à Strong de le mettre K.O. Le  à NXT, il conserve son titre en battant Kyle O'Reilly. Le  lors du United Kingdom Tournament, il gagne avec Trent Seven et Tyler Bate contre The Undisputed Era. Le  lors du UK tournament, il conserve son titre en battant le vainqueur du tournoi : Zack Gibson.

Le  à NXT (enregistré le ), il bat Zack Gibson et conserve son titre pour la 26ème fois. 

Le  à NXT, il perd avec Ricochet contre The Undisputed Era (Adam Cole & Roderick Strong) après avoir accidentellement été percuté par un Suicide Dive de Ricochet. Après le match, ils subissent les attaques de l'Undisputed Era, ils sont secourus par les War Raiders. Le  à NXT, il affronte Ricochet au cours d'un Champion (nord-américain) vs Champion (britannique) The Winner Take All match, mais le match se termine en no contest après une intervention de The Undisputed Era. Le  à NXT, il perd un triple threat match pour le NXT North American Championship impliquant Adam Cole et Ricochet au profit de ce dernier.

Le  lors du premier épisode de NXT UK, il conserve son titre du Royaume-Uni en battant Noam Dar. Le  à NXT, il vient en aide aux War Raiders & Ricochet contre l'Undisputed Era. William Regal annonce alors que Ricochet, Dunne et les War Raiders affronteront l'Undisputed Era au cours d'un War Games match à NXT Takeover : Wargames II. Le  à NXT UK, il conserve son titre en battant Danny Burch.

Le  lors de NXT TakeOver: WarGames II, lui, Ricochet et les War Raiders battent l'Undisputed Era au cours d'un WarGames match.

Le  lors de NXT UK, il conserve son titre contre Jordan Devlin. Lors du deuxième épisode du , il vient en aide à Tyler Bate & Trent Seven qui subissaient les assauts de Wolfgang et des Coffey Brothers.

Rivalité avec WALTER et retour à NXT (2019) 
Le  lors de NXT UK TakeOver: Blackpool, il conserve son titre contre Joe Coffey. Après le match, il est confronté par WALTER. Le  à NXT UK, il bat Wolfgang.

Le  lors de NXT Takeover: New York, il perd son titre contre WALTER, après un règne de plus de 685 jours. Le  à NXT UK, il perd contre WALTER et ne récupère pas son titre à la suite des interventions de The European Alliance.

Le  à NXT, il fait son retour en interrompant The Velveteen Dream et Roderick Strong en attaquant ce dernier. Plus tard dans la soirée, William Regal annonce qu'il affrontera The Velveteen Dream et Roderick Strong dans un Triple Threat Match lors de NXT TakeOver: Toronto II pour le NXT North American Championship, qui sera conservé par Velveteen Dream. Le  à NXT, il bat Roderick Strong. Après le match, il attaque The Velveteen Dream avec son Bitter End.

Le  à NXT, Dunne, après avoir gagné un match contre Danny Burch, se fit attaquer par Damian Priest. Le  à NXT, il démarra une rivalité avec Priest et Kilian Dain à la suite de diverses provocations et attaques de chacun. Lors de NXT TakeOver: WarGames Dunne remporta un triple threat match face à Dain et Priest. Le lendemain lors des Survivor Series, Dunne fut battu par Adam Cole et ne remporta pas le titre de la NXT.

The Broserweights et NXT Tag Team Champion (2020) 
Le , Dunne et Matt Riddle entrent dans le Dusty Rhodes tag team Classic Tournament et remportent le premier tour en battant Mark Andrews et Flash Morgan Webster. Le  à NXT, ils passent le deuxième tour du tournoi en battant Imperium. La semaine suivante à NXT, ils battent The Grizzled Young Veterans et remportent le tournoi.

Lors de NXT Takeover Portland, Dunne et Matt Riddle ont battu The Undisputed Era pour les NXT Tag Team Championships
Le  à NXT, ils battent Danny Burch et Oney Lorcan. Le  à NXT, ils se font attaquer par les Grizzled Young Veterans. Le  à NXT, ils battent The Undisputed Era et conservent leurs titres.

En raison de l'épidémie de COVID-19, Pete est retenu en Angleterre, et il est remplacé Timothy Thatcher pour les matchs à la NXT. Le  à NXT, Fabian Aichner et Marcel Barthel battent Matt Riddle et Timothy Thatcher (remplaçant Pete Dunne) pour remporter les NXT Tag Team Championships.

Le  à NXT, Riddle et Thatcher perdent les titres par équipe de la NXT face au clan IMPERIUM, Dunne perdant donc le titre à la suite de cette défaite.

Retour à NXT UK (2020-2022) 
Le  à NXT UK, il fait son retour sur le ring. Ilja Dragunov et lui battent Alexander Wolfe et WALTER. Le  à NXT Halloween Havoc, il effectue un Heel Turn en se retournant contre Kyle O'Reilly, rejoignant ainsi le clan de Pat McAfee. Le  à NXT TakeOver: WarGames, Pat McAfee, Danny Burch, Oney Lorcan et lui perdent face à l'Undisputed Era (Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong) dans un WarGames Match.

Le  à NXT TakeOver: Vengeance Day, il ne remporte pas le titre de la NXT, battu par Finn Bálor.

Le  à NXT TakeOver: Stand & Deliver, il bat Kushida. Le  à NXT TakeOver: In Your House, il ne remporte pas le titre de la NXT, battu par Karrion Kross dans un Fatal 5-Way Match, qui inclut également Adam Cole, Kyle O'Reilly et Johnny Gargano.

Le  à NXT WarGames, l'équipe Black and Gold (Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, LA Knight et lui) perd face à 2.0 (Bron Breakker, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo et Grayson Waller) dans un WarGames Match.

Débuts à SmackDown, Brawling Brutes (2022-...) 
Le  à SmackDown, il fait ses débuts dans le show bleu, sous le nom de Butch, en s'alliant à Sheamus et Ridge Holland qui forment un trio baptisé The Brawling Brutes, et assiste à leur victoire sur le New Day.

Le  à SmackDown, il dispute son premier match en perdant face à Xavier Woods.

Le  à Clash at the Castle, Ridge Holland et lui accompagnent Sheamus et le trio effectue un Face Turn, mais ils ne peuvent empêcher la défaite de l'Irlandais face à Gunther pour le titre Intercontinental de la WWE.

Le  à Crown Jewel, ils ne remportent pas les titres par équipe de Raw et de SmackDown, battus par les Usos. Le  aux Survivor Series WarGames, Drew McIntyre, Kevin Owens, Sheamus, Ridge Holland et lui perdent face à la Bloodline dans un Man's WarGames match.

Vie personnelle 

Le , il annonce sur Instagram qu'il attend son premier enfant prévu pour .

Caractéristiques 
 Prises de finition
Bitter End (WWE) / DT3 / Drop Dead! (Independent circuit) (Pumphandle lift transformé en un reverse STO)
Tiger suplex
Prises favorites
Crash Landing (Independent circuit) / X-Plex (WWE) (Rolling release suplex)
 Apron Crash Landing (Apron Rolling Release Suplex)
Cutter
Double foot stomp
Jackknife powerbomb
Kneeling reverse piledriver
Michinoku Driver II
Superkick
Go 2 Europe (Fireman's Carry European Uppercut)

 Thèmes musicaux

Palmarès 

4Front Wrestling
 1 fois 4FW Junior Heavyweight Championship

Alternative Wrestling World
 1 fois AWW British Tag Team Championship avec Damian Dunne

Attack! Pro Wrestling
6 fois Attack! 24/7 Championship (actuel)
Elder Stein Invitational (2012)

Chikara
 King of Trios (2017) avec Trent Seven et Tyler Bate

 Destiny World Wrestling
 1 fois DWW Championship

Fight Club:Pro
 1 fois FCP Championship 
 Infinity Trophy (2015)

FutureShock Wrestling
 1 fois FSW Adrenaline Championship

Kamikaze Pro
 1 fois Relentless Division Championship

Over The Top Wrestling
 2 fois OTT No Limits Championship
1 fois OTT Tag Team Championship avec Trent Seven et Tyler Bate (actuels)

Pro Wrestling Kingdom
 1 fois Pro Wrestling Kingdom Championship

Progress Wrestling
 1 fois Progress World Championship
 1 fois Progress Tag Team Championship avec Trent Seven

Pro Wrestling Revolver
1 fois Pro Wrestling Revolver Tag Titles (actuel)

Revolution Pro Wrestling
 1 fois RPW British Cruiserweight Championship
 British Cruiserweight Title Tournament (2016)

Southside Wrestling Entertainment
 Young Tigers Cup (2015)

VII Pro Wrestling
 1 fois VII Pro Championship
 VII Trifecta Trophy Tournament

Westside Xtreme Wrestling
 1 fois wXw Shotgun Championship

World Wresting Entertainment
 1 fois WWE United Kingdom Championship
 1 fois NXT Tag Team Championship avec Matt Riddle
 Dusty Rhodes Tag Team Classic (2020) avec Matt Riddle
NXT Year-End Award (1 fois)
Match de l'année (2017) – vs Tyler Bate pour le WWE United Kingdom Championship à NXT TakeOver: Chicago

Récompenses des magazines

Jeu vidéo 
 WWE 2K19
 WWE 2K20
 WWE 2K22
 WWE 2K23

Notes et références

Liens externes 
 

Catcheur britannique
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Naissance en novembre 1993
Naissance à Birmingham